Il singolare del torneo di tennis Unicredit Czech Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Radek Štěpánek che ha battuto in finale Michal Tabara 7-65, 7-5.

Teste di serie 

 Jiří Novák (quarti di finale)
 Dominik Hrbatý (semifinali)
 Radek Štěpánek (Campione)
 Albert Montañés (primo turno)

 Dmitrij Tursunov (quarti di finale)
 Assente
 Tomáš Berdych (quarti di finale)
 Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Unicredit Czech Open 2004